Ельницкая — русская фамилия. Известные носители:
 Леонтьева (Ельницкая), Галина Александровна (род. 1941) — советская волейболистка, игрок сборной СССР (1967—1972). Двукратная олимпийская чемпионка (1968 и 1972), чемпионка мира 1970, двукратная чемпионка Европы (1967 и 1971). Заслуженный мастер спорта СССР (1968). 
 Ельницкая, Галина Андреевна (1910—2007) — режиссёр научно-популярных фильмов;

См. также 
 Ельницкий

Примечания